Svjetsko prvenstvo u motociklizmu u klasi 500cc za 2001. godinu je osvojio talijanski vozač Valentino Rossi na motociklu Honda NSR 500 u momčadi Nastro Azzuro Honda Racing. 
Ovo je bila posljednja sezona prvenstva u klasi 500cc, koju je od 2002. godine zamijenila nova klasa MotoGP (četverotaktni motori zapremine 990cc).

Raspored utrka i osvajači postolja 
2001. godine je bilo na rasporedu 16 trkaćih vikenda Svjetskog prvenstva i na svima su vožene utrke u klasi 500cc.

 
VN Južne Afrike - također navedena kao VN Afrike  
VN Nizozemske - također navedena kao Dutch TT 
VN Velike Britanije - također navedena kao VN Britanije  
VN Rio de Janeira - također navedena kao VN Rija, odnosno VN Brazila

Poredak za vozače 
 Sustav bodovanja 
Bodove osvaja prvih 15 vozača u utrci. 

 u ljestvici vozači koji su osvojili bodove u prvenstvu

Poredak za konstruktore 
 Sustav bodovanja 
Bodove za proizvođača osvaja najbolje plasirani motocikl proizvođača među prvih 15 u utrci. 

 u ljestvici konstruktori koji su osvojili bodove u prvenstvu

Povezani članci 
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu

Vanjske poveznice  
  motogp.com 
  racingmemo.free.fr, LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE VITESSE MOTO 
  motorsportstats.com, MotoGP 
  pilotegpmoto.com 
  jumpingjack.nl, Alle Grand-Prix uitslagen en bijzonderheden, van 1973 (het jaar dat Jack begon met racen) tot heden. 
  motorsport-archive.com, World 500ccm Championship :: Overview 
  the-sports.org, Moto - Moto GP - Prize list 
  motorsportmagazine.com, World Motorcycle Championship / MotoGP 
  en.wikipedia.org, 2001 Grand Prix motorcycle racing season 
  es.wikipedia.org, Temporada 2001 del Campeonato del Mundo de Motociclismo

Izvori  
 
  motogp.com, GP Results / 2001 / 500cc, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
   motogp.com, Championship Standings 500cc 2001, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  resources.motogp.com, 500cc / CINZANO RIO GRAND PRIX / World Championship Classification, (konačni poredak nakon posljednje utrke), preuzeto 17. svibnja 2022. 
  motogp.com, Grand Prix Race Winners - 2001 - MotoGP (500cc), pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  racingmemo.free.fr, CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE MOTO - CLASSEMENTS COMPLETS - 2001 - 500cc, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  racingmemo.free.fr,  Grille de classement complète, essais et courses. - 2001 - 500cc, preuzeto 17. svibnja 2022. 
  racingmemo.free.fr,  Les Championnats du Monde de Courses sur Route - L'année 2001, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  jumpingjack.nl, 2001 - GP, wayback arhiva 
  pilotegpmoto.com, 2001 (GP) , preuzeto 17. svibnja 2022. 
  motorsportstats.com, MotoGP - 2001 - Summary, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  motorsportstats.com, MotoGP - 2001 - Calendar, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  motorsportstats.com, MotoGP - 2001 - Standings, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  motorsportstats.com, MotoGP - 2001 - Results, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  the-sports.org, Moto - 500 cc - 2001, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  motorsportmagazine.com, 2001 World Motorcycle Championship, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  f1network.net, 500cc Grand Prix entry list for 2001, objavljeno 30. travnja 2005., pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  motorsport-archive.com, World 500ccm Championship 2001 :: Schedule and Standings, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  motorsport-archive.com, World 500ccm Championship 2001 :: Drivers, pristupljeno 17. svibnja 2022. 
  yamaha-racing.com, 2001 MotoGP Calendar, wayback arhiva 
  

2001 1 500cc